Bula (ili bulla) može značiti:

 bula - srednjovjekovni pečat ili njime pečatirani dokument
 Papinska bula - službeni papin dokument s pečatom
 bula (anatomija) - u anatomiji šuplji prostor u tijelu
 bula (patologija) - u patologiji mjehur u koži
 bula (žena) - islamska vjeroučiteljica, ili kršćanski naziv za muslimanku
 bula - poen (bod) u nekim kartaškim igrama
 Bula (rijeka) - ili Bola, rijeka u Čuvaškoj i Tatarstanu, pritok Svijage
 Bulla (otok) - otok u Kaspijskom jezeru